1. Bundesliga 2014-2015 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2014-2015 – campionato tedesco di pallavolo maschile